Хи́яя́рви () — озеро на территории Кааламского сельского поселения Сортавальского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,8 км². Располагается на высоте 89,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, возвышенные.

Озеро входит в проточную систему озёр: Пяяхимайненлампи () → Венелампи () → Риутталампи () → Перттилампи () → Хияярви → Вахваярви → Руоколампи → Юлялампи → Алалампи () → Янисъярви.

В озере расположены шесть островов различной величины.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Алалампи — расположен в 3,5 км к северо-востоку от озера.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013506.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Янисъярви
Озёра Сортавальского района